Cid hace referencia a varios artículos:

Lengua y literatura
 Cid (lexicografía), del árabe andalusí sidi, que significaba señor;
 El Cantar de mio Cid, relato de las hazañas del personaje anterior;

Personas
 Un personaje histórico español, Rodrigo Díaz de Vivar, apodado «el Cid» (por el significado del ítem anterior);
 Cid (apellido)

Lugares
Sierra del Cid, comarca del Vinalopó Medio, en la provincia de Alicante, España;

Medicina 
 Coagulación intravascular diseminada proceso patológico que se produce como resultado de la formación excesiva de trombina

Referencias externas